Preuilly puede referirse a:
 Preuilly, población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Cher, Francia.
 Preuilly-la-Ville, población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Indre, Francia.
 Preuilly sur Claise, comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Indre y Loira, Francia.
 Abadía de Preuilly, antigua abadía cisterciense en Égligny, en el departamento de Seine-et-Marne, Francia.